Uhlenstein bezeichnet diese Berge und Bergausläufer:

 Uhlenstein (Habichtswald) (), Westausläufer des Hohen Grases im Habichtswald, Landkreis Kassel, Nordhessen
 Uhlenstein (Harz) (), im Harz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Uhlenstein (Naturpark Ebbegebirge) (), im Naturpark Ebbegebirge, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Uhlenstein (Oberes Eichsfeld) (), im Oberen Eichsfeld, Landkreise Eichsfeld und Unstrut-Hainich, Thüringen

Siehe auch:
 Forsthaus Uhlenstein
 Uhlenkopf (Uhlenköpfe)